Spindel bezeichnet:

 ursprünglich eine an beiden Enden zugespitzte oder gedrehte Achse (mitunter auch als Hülse bezeichnet), abgeleitet von der Handspindel, einem uralten Werkzeug zum Drehen des Fadens beim Spinnen; aufgrund von (teils entfernten) Formähnlichkeiten damit werden auch die folgenden Gebilde als Spindeln bezeichnet:
 die Webspindel, vor der Erfindung des Weberschiffchens zum Aufwickeln des Webfadens benutzt
 den Spindelbusch, ein kleines Obstgehölz aus dem Gartenbau, dessen Form eine gewisse Ähnlichkeit mit Spindeln aufweist
 ein Aräometer, ein Messinstrument  zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten, das auf der Auftriebsmessung einer luftgefüllten Glasspindel beruht, der Messvorgang damit wird spindeln genannt
 die Spindel (Heraldik), eine Figur der Handspindel in der Heraldik
 den spitz zulaufenden Anfang beim Federkiel, meist Spule genannt
 das konische Werkzeug eines Juweliers, auf dem kleine Drahtbögen (Öhrl) für Verzierungen hergestellt werden
 in der Architektur den mittleren, zylindrischen Teil einer Wendeltreppe, zurückgehend auf:
 die Achse des Schneckenhauses
 die Muskelspindel, in der Physiologie ein Sinnesorgan, das den Dehnungszustand von Skelettmuskeln erfasst
 die Sehnenspindel, in der Physiologie ein Sinnesorgan, das den Dehnungszustand von Sehnen erfasst
 den Spindelapparat für den Chromosomentransport bei der Zellkernteilung
 die Gewindespindel, ein Maschinenelement, das zusammen mit anderen Elementen eine drehende Bewegung in eine translatorische Bewegung umwandelt
 die Hauptspindel, Werkzeugspindel, Motorspindel, die Hauptwelle einer Werkzeugmaschine, an der das Werkstück oder das Werkzeug befestigt wird
 die Traktorspindel, eine Achse mit oder ohne Gewinde zur Befestigung von Zusatzgeräten an Traktoren
 in der Fahrzeugtechnik einen Flüssigkeitsstandsanzeiger, eigentlich dessen Schwimmer
 einen Vorratsbehälter für CDs oder DVDs, eigentlich dessen Achse, siehe CD- und DVD-Verpackungen#Spindel

Spindel ist der Familienname von
 Ferdinand Spindel (1913–1980), deutscher Künstler
 Shawn Spindel (* 1993), Fußballspieler für Guam

Siehe auch:
 Spindeln
 Spindle
 den Gewöhnlichen Spindelstrauch (Euonymus europaeus), aus dessen Holz Spindeln gefertigt wurden, der auch unter dem Namen Pfaffenhütchen bekannt ist.